Gellér, régi magyar családnév

 Szlovákia
 Gellér (szlovákul: Holiare), település a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban
 Alsógellér (szlovákul: Dolný Geller), település a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban
 Felsőgellér (szlovákul: Horný Geller), település a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban

Lásd még 
 Geller (egyértelműsítő lap)